12-й по счёту мемориал А. К. Рубинштейна состоялся в августе 1974 года в польском городе Поляница-Здруй.

В соревновании принимали участие 16 шахматистов, представлявших СССР, Венгрию, Югославию, Польшу, Чехословакию, Болгарию, США и Швейцарию.

Победу в турнире одержал советский мастер В. И. Карасёв, опередивший на пол-очка болгарина Н. Кирова (любопытно, что между собой они встретились уже в 1-м туре, партия завершилась победой Карасёва). На очко от победителя отстали еще один советский шахматист А. С. Суэтин и кубинец С. Гарсиа. Победитель и призёры заметно опередили других участников.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры
Шахматы в Польше
1974 год в шахматах
Август 1974 года
Спорт в Польше в 1974 году